Echinostomata — підряд плоских червів ряду Echinostomida класу Трематоди (Trematoda). Підряд містить кілька видів, що викликають паразитарні захворювання у людей.

Родини 
 Achillurbaniidae
 Balfouriidae
 Botulidae
 Campululidae
 Cathaemasiidae
 Diplodiscidae
 Echinostomatidae
 Fasciolidae
 Haploporidae Nicoll, 1914
 Haplosplanchnidae
 Megaperidae
 Ommatobrephidae
 Orchipedidae Skrjabin, 1924
 Philophthalmidae
 Psilostomatidae
 Rhabdopoeidae
 Rhopaliidae Looss, 1899
 Rowpaliidae
 Saakotrematidae

Примітки 

Echinostomida
Підряди тварин